Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Sjöbjörnen (en suédois : otarie à fourrure).

 Le , un sous-marin de classe Sjölejonet, lancé en 1941 et détruit en 1964.
 Le , un sous-marin de classe Sjöormen lancé en 1968 et vendu à Singapour en 1997.

Notes et références